FPLA ist eine Abkürzung für:
 Programmierbare logische Anordnung
 Freikolben-Lineargenerator (engl. free piston linear alternator)

FPLA